Мю́ллер () — одна из наиболее распространённых фамилий в германоязычных странах. Означает «мельник». Является калькой фамилии , также означающей «мельник».

Известные носители фамилии

А 
 
 Мюллер, Адам-Генрих (1779—1829) — немецкий публицист.
 Мюллер, Адольф (1821—1910) — немецкий естествоиспытатель и писатель.
 Мюллер, Александр (1808—1863) — германско-швейцарский пианист и композитор.
 Мюллер, Александр (род. 1997) — французский профессиональный теннисист. 
 Мюллер, Алина (род. 1998) — швейцарская хоккеистка.
 Мюллер, Альбрехт (род. 1938) — немецкий политик (СДПГ).
 Мюллер, Альбрехт (1939—2018) — немецкий гребец.
 Мюллер, Альфред (1866—1925) — генерал-майор рейхсвера, сорвавший попытку коммунистического восстания в Саксонии (1923).
 Мюллер, Андреа (род. 1974) — немецкая прыгунья с шестом.
 
 Мюллер, Анна-Мария (1949—2009) — немецкая саночница, олимпийская чемпионка 1972 года.
 Мюллер, Анне (род. 1983) — немецкая гандболистка.
 Мюллер, Анри (род. ?) — французский кёрлингист.
 Мюллер, Антон (1563—1611) — художник из Данцига, автор картин на аллегорические и библейские темы, портретист.
 Мюллер, Артур (1826—1873) — немецкий писатель.
 Мюллер, Ахим (род. 1938) — немецкий химик.

Б 
 Мюллер, Бамба (1848—1887) — незаконнорождённая дочь немецкого коммерсанта и бывшей эфиопской рабыни, первая жена махараджи Панджаба Далипа Сингха.
 Мюллер, Бенни (род. 1938) — нидерландский футболист.
 Мюллер, Брук (род. 1977) — американская киноактриса и агент по недвижимости

В 
 Мюллер, Валентин (1829 или 1830—1905) — немецкий виолончелист.
 Мюллер, Валентино (род. 1999) — австрийский футболист.
 Мюллер, Венцель (1767—1835) — австрийский композитор.
 Мюллер, Вернер (1920—1998) — немецкий музыкант, композитор, руководитель эстрадного оркестра.
 Мюллер, Вернер (1907—1990) — немецкий этнолог, сотрудник организации «Аненербе».
 Мюллер, Виктор (1829—1871) — немецкий художник.
 
 Мюллер, Винценц (1894—1961) — немецкий военачальник, участник Первой и Второй мировых войн, кавалер Рыцарского креста.

Г 
 Мюллер, Габи (род. 1974) — швейцарская гребчиха-байдарочница.
 Мюллер, Ганс (1854—1897) — немецкий искусствовед и художественный критик.
  (род. 1934) — немецкий драматург.
 
 Мюллер, Георг Элиас (1850—1934) — немецкий психолог и философ, педагог.
 
 
 Мюллер, Герта (род. 1953) — немецкая писательница, поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе.
 
 Мюллер, Густав-Адольф (1866—1928) — немецкий писатель.

Д 
 Мюллер, Давид Генрих (1846—1912) — немецкий семитолог.
  (род. 1969) — нидерландский футболист.
 Мюллер, Деннис (род. 1940) — австрийский и американский экономист.
 Мюллер, Детлеф (род. 1965) — бывший немецкий и турецкий футболист.
 Мюллер, Джесси (род. 1983) — американская актриса и певица, добившаяся успеха благодаря выступлениям в бродвейских мюзиклах.
 Мюллер, Джин (род. 1942) — американский историк, доктор философии.
 
 Мюллер, Дитер (род. 1954) — немецкий футболист.
 Мюллер, Дитрих фон (1891—1961) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант.

Ж 
 Мюллер, Жан-Пьер (1924—2008) — французский фехтовальщик-шпажист, призёр чемпионатов мира.
 Мюллер, Жиль (род. 1983) — люксембургский теннисист.
 Мюллер, Жозеф Антуан Шарль (1775—1853) — французский военный деятель.
 Мюллер, Жоэль (род. 1952) — французский футболист, тренер.

З

И 
 
 Мюллер, Ингер — швейцарская кёрлингистка.
 
 Мюллер, Ипполит (1834—1876) — немецкий виолончелист.
 Мюллер, Ирина (род. 1951) — немецкая гребчиха.

Й 
 Мюллер, Йенс (род. 1965) — немецкий спортсмен-саночник.
 Мюллер, Йёрген Петер (1866—1938) — датский спортсмен и педагог.
 
 Мюллер, Йорг (род. 1969) — немецкий автогонщик.
 Мюллер, Йёрген Петер (1866—1938) — датский спортивный тренер, автор популярной системы гимнастики.

К 
 
 Мюллер, Каролина Катарина — немецкая певица, выступающая под псевдонимом C. C. Catch.
 Мюллер, Карстен (род. 1970) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1998), математик.
 Мюллер, Керстин (род. 1969) — немецкая гребчиха.
 Мюллер, Клаус Уве (1915—1989) — немецкий шахматист.
 Мюллер, Кристиан Готлиб (1800—1863) — немецкий композитор и дирижёр.
 
 Мюллер, Ксено (род. 1972) — швейцарский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1996 года

Л 
 Мюллер, Леопольд Карл (1834—1892) — австрийский живописец.
 Мюллер, Лоренц (1868—1953) — немецкий герпетолог.
 Мюллер, Лукас (род. 1987) — немецкий спортсмен.
 Мюллер, Лукиан (1836—1898) — филолог и педагог.
 Мюллер, Людвиг (1883—1945) — германский религиозный деятель.
 Мюллер, Людвиг (генерал) (1892—1972) — германский военный деятель.
 Мюллер, Люсьен (род. 1934) — французский футболист и тренер.

М 
 
 Мюллер, Максимилиан (род. 1987) — немецкий хоккеист на траве, двукратный олимпийский чемпион.
 Мюллер, Мари (род. 1985) — люксембуржская дзюдоистка, участница Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.
 
 Мюллер, Марцель (род. 1988) — немецкий хоккеист.
 Мюллер, Матиас (род. 1992) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года.
 Мюллер, Мирко (род. 1974) — немецкий фигурист.
 
 Мюллер, Мишель (род. 1966) — французский актёр, режиссёр и сценарист.
 
 Мюллер, Мортен (1828—1911) — норвежский пейзажист.

Н 
 Мюллер, Надин (род. 1985) — немецкая легкоатлетка.
 Мюллер, Николай (род. 1987) — немецкий футболист.

О 
 Мюллер, Орели (род. 1990) — французская пловчиха, специалистка в плавании на открытой воде на дальние дистанции.

П 
 
 Мюллер, Пауль Герман (1899—1965) — швейцарский химик, нобелевский лауреат.
 
 Мюллер, Петра (род. 1965) — восточногерманская легкоатлетка.
 Мюллер, Питер Лодевик (1842—1904) — нидерландский историк.

Р 
 Мюллер, Раиса Борисовна (1896—1989) — советский историк, археограф.
 Мюллер, Рената (1906—1937) — немецкая киноактриса.
 Мюллер, Рене (род. 1959) — немецкий футболист и тренер.
 
 Мюллер, Ричард (род. 1944) — американский физик.
 Мюллер, Робби (1940—2018) — нидерландский кинооператор.
 
 Мюллер, Рудольф Людвигович (1899—1964) — доктор химических наук, профессор ЛГУ, зав. лабораторией полупроводников.
 Мюллер, Рудольф (1920—1943) — немецкий лётчик-ас Второй мировой войны.
 Мюллер, Роми (1958) — немецкая легкоатлетка.

С 
 Мюллер, Саломон (1804—1863) — немецкий натуралист, автор зоологических таксонов MÜLLER
 Мюллер, Самуил (1848—1922) — нидерландский историк.
 Мюллер, Себастьян (род. 2001) — немецкий футболист.
 Мюллер, Сергей — российский конькобежец.
 Мюллер, Сильвия (род. 1962) — немецкая гребчиха, рулевая.
 Мюллер, Софи (род. 1962) — британский клипмейкер.
 Мюллер, Стефан (1934—2018) — польский архитектор.

Т 
 Мюллер, Тодд (род. 1968) — новозеландский политик.
 
 Мюллер, Тони (род. 1984) — швейцарский кёрлингист.

У 
 Мюллер, Уильям (1812—1845) — английский живописец.
  (1871—1913) — немецкий архитектор.

Ф 
 Мюллер, Филип (1922—2013) — член зондеркоманды концентрационного лагеря Освенцим.
 Мюллер, Филипп Людвиг Стаций (1725—1776) — немецкий теолог, зоолог.
 Мюллер, Фердинанд (1825—1896) — немецкий естествоиспытатель.
 Мюллер, Филинто (1900—1973) — бразильский полицейский и праворадикальный политик.
 Мюллер, Флориан (род. 1997) — немецкий футболист, вратарь.
 
 
 Мюллер, Фридрих Николаус (Фёдор Николаевич) (1817—1897) — русский провизор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Х 
 Мюллер, Хайко (род. 1968) — немецкий художник.
 Мюллер, Хайнер (1929—1995) — немецкий драматург.
 Мюллер, Ханс (1896—1971) — австрийский шахматист; международный мастер (1950). Шахматный теоретик и литератор.
 Мюллер, Ханс Александр (1888—1962) — немецко-американский гравёр.
 Мюллер, Ханси (род. 1957) — немецкий футболист
 Мюллер, Харольд (1901—1962) — американский футболист и легкоатлет.
 Мюллер, Херберт (1904—1966) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года.
 Мюллер, Хилгард — государственный и политический деятель Южно-Африканской Республики.
 Мюллер, Хуана (1911—1952) — французский скульптор чилийского происхождения.

Ш 
 Мюллер, Шарль Луи (1815—1892) — французский живописец.

Э 
 Мюллер, Эдуард (1848—1919) — швейцарский политик, президент.
 Мюллер, Эжен (1826—1913) — французский писатель.
 Мюллер, Эйтан (род. 1948) — израильский экономист.
 Мюллер, Элизабет (1895—1944) — немецкая педиатр.
 Мюллер, Элизабет (1926—2006) — швейцарская актриса.
 Мюллер, Эмиль (1920—2008) — швейцарский миколог, специалист по грибам альпийских регионов.
 Мюллер, Эрвин (1944—2018) — американский баскетболист.
 Мюллер, Эрвин Вильгельм (1911—1977) — немецкий физик.
 Мюллер, Эрик (род. 1970) — американский гребец.
 Мюллер, Эрика (род. 1950) — швейцарская кёрлингистка.
 Мюллер, Эрих (род. 1902) — немецкий юрист, штандартенфюрер СС, руководитель берлинской государственной полиции, начальник отдела кадров в имперском министерстве народного просвещения и пропаганды, командир айнзацкоманды 12 в составе айнзацгруппы D.
 Мюллер, Эрнст (род. 1954) — немецкий боксёр.

Ю 
 Мюллер, Юлиус (1801—1878) — немецкий богослов.
 Мюллер, Юлия (род. 1985) — немецкая хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года.
 Мюллер, Юрген (род. 1945) — восточногерманский хоккеист на траве.
 Мюллер, Ютта (Ютта Зайферт; род. 1928) — немецкая фигуристка и тренер по фигурному катанию.

Я 
 Мюллер, Якоб Дитрих (1522—1590) — немецкий врач XVI века, специалист по бальнеологии; один из «отцов ботаники», более известный под псевдонимом Я́коб Теодо́р Табернемо́нтанус.

Другие 
 Мюллер фон Кёнигсвинтер, Вольфганг (1816—1873) — немецкий поэт.
 Мюллер фон дер Верра, Фридрих Конрад (1823—1881) — немецкий писатель.
 Мюллер (Луиш Антонио да Кошта) (род. 1966) — бразильский футболист.
 Макс фон Мюллер — немецкий лётчик-ас Первой мировой войны.

Составные фамилии 
 Дюби-Мюллер, Виржини (род. 1979) — французский политик.
 Ланге-Мюллер, Петер Эразм (1850—1926) — датский композитор.
 Мюллер Ааргауский, Иоганнес (1828—1896) — швейцарский ботаник и миколог.

 Мюллер-Армак, Альфред (1901—1978) — немецкий экономист и политик.
 Мюллер-Блаттау, Йозеф (1895—1976) — немецкий музыковед и педагог.
 Мюллер-Брокман, Йозеф (1914—1996) — швейцарский график и дизайнер.
 Мюллер-Брюль, Гельмут (1933—2012) — немецкий дирижёр.
 Мюллер-Вольфарт, Ганс-Вильгельм (род. 1942) — немецкий спортивный врач-ортопед, главный врач сборной Германии по футболу.
 Мюллер-Гартунг, Карл (1834—1908) — немецкий дирижёр и музыкальный педагог.
 Мюллер-Гиллебранд, Буркхарт (1904—1987) — немецкий военный деятель.
 Мюллер-Гуттенбрунн, Адам (1852—1923) — австрийский писатель.
 Мюллер-Йон, Герман (ум. 1945) — немецкий дирижёр, руководитель оркестра Лейбштандарта СС «Адольф Гитлер».
 Мюллер-Карпе, Герман (1925—2013) — немецкий археолог, исследователь доисторической Европы.
 Мюллер-Нильссон, Дитхельм (род. 1929) — немецкий музыкальный педагог и пианист.
 Мюллер-Пальм, Адольф (1840—1904) — немецкий писатель.
 Мюллер-Прайс, Эллен (1912—2007) — австрийская и германская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и чемпионка мира.
 Мюллер-Сепс, Моника (род. 1986) — швейцарская шахматистка.
  (1755—1836), швейцарский политик и государственный деятель, дипломат.
 Мюллер-Цюрих, Пауль (1898—1993) — швейцарский композитор.
 Мюллер-Шотт, Даниэль (род. 1976) — немецкий виолончелист.
 Мюллер-Шталь, Армин (род. 1930) — немецкий актёр, лауреат многочисленных мировых кинонаград и номинант на премию «Оскар».
 Мюллер-Штёкхейм, Гюнтер (1913—1943) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга (1 июля 1943 года), участник второй мировой войны.

Прочее 
 Мюллер — небольшой ударный кратер в центральной материковой части видимой стороны Луны.
 Квартет Мюллеров — братья Мюллер (Фридрих, Георг, Генрих и Август).
 Крёллер-Мюллер — музей, расположенный на северо-западе Арнем.
 Лауру-Мюллер — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Мюллер-тургау — сорт белого винограда, выращенный в 1882 году швейцарским биологом Германом Мюллером.
 Мюллеров проток — парный канал со сросшейся дистальной частью, образующийся в конце второго месяца внутриутробного развития.
 Нож для фрау Мюллер — российский музыкальный коллектив, игравший в начале своей карьеры в стиле хардкор-панк.
 «Эмилия Мюллер» — третий фильм режиссёра Ивон Марсиано.

См. также 
  
 
 
 
 Браумюллер

Примечания